La conquête du Touat et du Gourara peut faire référence :

Conquête du Touat et du Gourara (1266)
Conquête du Touat et du Gourara (1315)
Conquête du Touat et du Gourara (1582)
Conquête du Touat et du Gourara (1591)
Conquête du Touat et du Gourara (1652)
Conquête du Touat et du Gourara (1808)